Bonisoli est un patronyme porté par plusieurs personnalités italiennes et françaises :

 Agostino Bonisoli (1633-1700), peintre italien ;
 Franco Bonisoli (né en 1955), brigadiste italien ;
 Alberto Bonisoli (né en 1961), homme politique italien ;
 Loïc Bonisoli, prêtre, organiste et écrivain français ;

Homonymie de patronyme
Patronyme français